Хуана I од Кастиље (; Толедо, 6. новембар 1479 — Тордесиљас, 12. април 1555) је била шпанска краљица. У историји је позната и као Хуана Луда, због своје опсесивне љубави према свом супругу, Филипу Лепом, која је на крају и учинила да изгуби разум. Прво је била инфанта од Кастиље и Арагона, затим надвојвоткиња од Аустрије, војвоткиња од Бургундије и Бребанта и грофица од Фландрије. Након смрти своје мајке, краљице Изабеле I од Кастиље, постала је и краљица Кастиље и Леона, Галиције, Гранаде, Севиље, Мурсије, Гибралтара и Канарских острва као и Западних Индија (1504—1555) и Арагона, Наваре, Напуља и Сицилије (1516—1555), поред других титула као што су кнегиња од Барселоне и господарица од Бискаје. Све те титуле је наследила од својих родитеља, Изабеле I од Кастиље, и Фернанда II од Арагона, и тиме је ујединила Шпанију под једном круном почев од 16. јануара 1516. Иако је проглашена ментално неспособном за владање и затворена је у Тордесиљасу, формално ће владати заједно са својим сином, Карлом I од Шпаније до своје смрти, 1555. године.

Породично стабло

Деца 

Из брака са Филипом Лепим, Хуана је изродила шесторо деце, од којих су све шесторо постали краљеви и краљице:
 Карло I од Шпаније и V од Немачке, цар Светог римског царства
 Фердинанд I, надвојвода од Аустрије и цар Светог римског царства
 Леонор од Аустрије, краљице Португала и Француске, 
 Изабела од Аустрије, краљице Данске и касније Калмарске уније, 
 Марија од Аустрије, краљица Угарске и 
 Каталина од Аустрије, краљица Португала.

Спољашње везе 

Рођени 1479.
Владари Кастиље
Умрли 1555.
Династија Трастамара
Принц од Астурије